Canal Rural — canal de TV do Brasil
 Canal Rural (Argentina) — canal de TV da Argentina
 Canal Rural X — antigo e extinto canal de TV do Brasil

Desambiguações de televisão